Maxwell Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Maxwell Creek, Chatham-Kent, vattendrag i Ontario, 
 Maxwell Creek, Grey County, vattendrag i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar